Le nom flamand Gerkens provient du nom germanique Geerlin, dérivé d'un nom en ger- :  lance, javelot.

Variantes:
Geerken, Geerkens, Geercken
Gierken, Giercken
Geertjes
Giergen
Gerckens, Gerrekens, Gerken, Gerkens, Gerkes
Gerke, Gereckens, Gerekens, Gerecke, Gereke 
Geraket 
Gerkinet, Gerkenne (variante francisée)
Gehrke, Gehrecke, Girkes, Gertgen, Girckens, Guercke(variantes germaniques)

Patronyme

Gerkens 
Muriel Gerkens, femme politique belge.
Jacob F. Gerkens, membre du conseil municipal de Los Angeles aux États-Unis et premier chef de police de cette ville

Patronyme flamand